Zuliani es un apellido que peude riferirse a:

Personas
 Mauro Zuliani (1959-), atleta retirado, especializado en la prueba de 4x400
 Mireya Zuliani (1933-2005), actriz cinematográfica, teatral y vedette italiana.